Цинипиды  — семейство орехотворок (Cynipoidea) из отряда перепончатокрылых. Включает около 1300 описанных видов, распространенных по всему миру. Большинство — фитофаги-орехотворки, имеющие размер от 1 до 8 мм.

Наука 
Орехотворками и другими галлобразователями (мухи-галлицы Cecidomyiidae, мухи-пестрокрылки Tephritidae и т. п.) занимается отдельная наука Cecidology.
Существует специализированное британское общество British Plant Gall Society.

Биология 
Фитофаги-галлообразователи и паразитоиды. Размножение орехотворок частично чисто двуполое, частично полностью партеногенетическое, причем в последнем случае самцы неизвестны. Тем не менее, у некоторых видов имеется смена поколений (с ежегодным чередованием 2-полового и одного или нескольких партеногенетических поколений).

Распространение 
Всесветное, главным образом в Голарктике. В Европе около 360 видов из 36 родов. В Северной Америке около 800 видов.
Мировая фауна включает 77 родов и около 1360 видов, в Палеарктике — 39 родов и около 500 видов. Фауна России включает 28 родов и 127 видов наездников этого семейства.

Классификация 
Выделяют 2 подсемейства и 8 триб.

 Cynipidae Latreille, 1802 (Орехотворки, Розовик и др.)
 †Hodiernocynipinae Kovalev, 1994 — ископаемая группа (эоцен-миоцен) с одним родом
 †Hodiernocynips Kovalev, 1994 и 6 видами
 †Hodiernocynips primigenius Kovalev, 1994
 †Hodiernocynips planus (Statz, 1938)
 †Hodiernocynips rotundatus (Statz, 1938)
 †Hodiernocynips spiniger (Statz, 1938)
 †Hodiernocynips progenitrix (Kinsey, 1919)
 †Hodiernocynips ampliforma (Kinsey, 1919)
 Cynipinae Latreille, 1802
 Триба Aylacini Ashmead, 1903 (около 160 видов)
 Aulacidea
 Aylax
 Barbotinia
 Cecconia
 Diastrophus
 Iraella
 Isocolus
 Liposthenes
 Neaylax
 Panteliella
 Parapanteliella
 Phanacis
 Rhodus
 Timaspis
 Vetustia
 Xestophanes
 Триба Diplolepidini Latreille, 1802 (около 60 видов)
 Diplolepis
 Liebelia
 Триба Eschatocerini Ashmead, 1903 (3 вида, Неотропика)
 Триба Cynipini Latreille, 1802 (около 1000 видов)
 Amphibolips
 Andricus
 Aphelonyx
 Biorhiza
 Callirhytis
 Chilaspis
 Coffeikokkos
 Cynips
 Dryocosmus
 Neuroterus
 Plagiotrochus
 Pseudoneuroterus
 Trigonaspis
 Триба Paraulacini (6 видов)
 Триба Pediaspidini Ashmead, 1903 (2 вида)
 Pediaspis
 Триба Qwaqwaiini Liljeblad, Nieves-Aldrey & Melika, 2011 (1 род и 1 вид)
 Qwaqwaia
 Qwaqwaia scolopiae — ЮАР
 Триба Synergini Ashmead, 1896 (около 180 видов)
 Ceroptres
 Periclistus
 Rhoophilus
 Saphonecrus
 Synergus
 Synophrus

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Askew, R.R. (1961): On the biology of the inhabitants of oak galls of Cynipidae (Hymenoptera) in Britain. Trans. Soc. Br. Ent. 14, 237—269.
 Liljeblad, J. (2002): Phylogeny and evolution of gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae). Department of Zoology, Stockholm University. 1—176. Doctoral thesis.
 Stone, G. N. et. al (2002): The Population Biology of Oak Gall Wasps (Hymenoptera: Cynipidade): Ann. Rev. Entomol. 47: 633—668.
 Zhiwei Liu, Michael S. Engel, David A. Grimaldi, 2007 . Phylogeny and Geological History of the Cynipoid Wasps (Hymenoptera: Cynipoidea) American Museum Novitates 3583 :1—48. pdf

Ссылки 
 www.faunistik.net — Cynipoidea
 Филогения 
 www.pflanzengallen.de
 Таксономия

 
Семейства насекомых